Donald Robertson (1860-1942), politico neozelandese
Donald Robertson (1860-1942), docente scozzese che insegnò a James Madison
Donald Robertson, uno degli sceneggiatori della serie Thunderbirds
Donald Alexander Robertson (nato nel 1930), giocatore di baseball della Major League Baseball statunitense
Donald Irwin Robertson (nato nel 1922), pianista statunitense